Oberzaun ist der Ortsname von

 Oberzaun (Massing), Ortsteil des Marktes Massing, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Oberzaun (Simbach am Inn), Ortsteil der Stadt Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern